Каратун — название населённых пунктов в Татарстане:

 Каратун — посёлок железнодорожной станции в Апастовском районе.
 Каратун — посёлок в Апастовском районе.

См. также 
 Каратунского хлебоприемного пункта
 Каратунка